
Molekulska formula -{C10H13NO2}- se može odnositi na:

 3,4-Metilendioksiamfetamin
 3,4-Dimetoksifenetilamin
 Metilendioksimetilfenetilamin
 Fenacetin
 Fenibut
 Fenprobamat